Лагарри́г (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Тарн. Входит в состав кантона Мазаме-1. Округ коммуны — Кастр.

Код INSEE коммуны — 81130.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 590 км к югу от Парижа, в 70 км восточнее Тулузы, в 45 км к югу от Альби.

По территории коммуны протекает река .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и дождливая, лето жаркое с частыми грозами. Ветры довольно редки.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 1774 человека.

Администрация

Экономика 
В 2007 году среди 1185 человек в трудоспособном возрасте (15—64 лет) 869 были экономически активными, 316 — неактивными (показатель активности — 73,3 %, в 1999 году было 74,7 %). Из 869 активных работали 797 человек (413 мужчин и 384 женщины), безработных было 72 (31 мужчина и 41 женщина). Среди 316 неактивных 94 человека были учениками или студентами, 144 — пенсионерами, 78 были неактивными по другим причинам.

Примечания

Ссылки 

 
 
 

Коммуны департамента Тарн